RN3 oder RN 3 steht für:
 Route nationale 3, Nationalstraße in Frankreich
 RN3 (Benin), Fernstraße in Benin
 RN3 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 Route nationale 3 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN3 (Mali), Fernstraße in Mali
 RN3, Fernstraße in Niger, siehe N3 (Niger)